Låsen kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Låsen (kulle i Antarktis),

Sverige 

 Stora Låsen, sjö, Dalarnas län, 

Robotskapade Antarktisförgreningar